Литовська мова () — мова литовців, представник балтійської групи індоєвропейської сім'ї мов.
 Литовська мова (те ж, що руська, староукраїнська, старобілоруська мова) — назва, яку використовувалося іноземцями щодо колишньої слов'янської мови, державної мови Великого Князівства Литовського і Речі Посполитої.

Джерела